Howea (dier), kevergeslacht uit de familie van de boktorren (Cerambycidae)
 Howea (palm), geslacht uit de palmenfamilie (Arecaceae)